Les Q sont une espèce de l'univers de fiction de Star Trek issue d'une dimension parallèle appelée Continuum Q et connue pour l'omnipotence et l'omniscience de ses membres.

Généralement, les Q sont indifférents à ce qui ne les concerne pas directement, avec cependant quelques exceptions notables. L'exemple le plus notable est le Q interprété par John de Lancie, représentant du Continuum qui, sous ses dehors malfaisants et méprisants, pousse les humains à révéler leur noblesse et à se dépasser en malmenant périodiquement les équipages des vaisseaux Enterprise-D et USS Voyager. D'autres membres du Continuum apparaissent dans les séries, comme la compagne de Q, leur fils q (appelé « Junior » par son père et transcrit par une minuscule), Q2, un ami de Q, et Amanda Rogers, qui après avoir été élevée comme une humaine, découvre sa véritable nature. Dans Suicide (Deathwish) (Voyager), un Q nommé Quinn est libéré par accident de sa prison par l'USS Voyager. Opposé au Continuum, il souhaite devenir mortel pour pouvoir se suicider. 

Q est l'un des personnages récurrents de Star Trek : La Nouvelle Génération les plus appréciés, ce qui est dû en grande partie à la complicité des acteurs John de Lancie et Patrick Stewart, interprète du capitaine Jean-Luc Picard de l'Enterprise.

Épisodes comportant un ou plusieurs Q 
Star Trek : La Nouvelle Génération
Rendez-vous à Farpoint (Encounter at Farpoint)
Dans la peau de Q (Hide and Q)
Docteur Q (Q Who?)
Déjà Q (Deja Q)
Qpidon (Q-pid)
Q ou non ? (True Q)
Tapisserie (Tapestry)
Toutes les bonnes choses... (All Good Things...)
Star Trek: Deep Space Nine
Moins Q (Q-Less)
Star Trek: Voyager
Suicide (Deathwish)
Énigme et Qonnaisance  (The Q and the Grey)
Q2 (Q2) : Ce sera la dernière apparition de John de Lancie dans le rôle de Q dans les séries Star Trek jusqu'à la réapparition du personnage dans le premier épisode de la saison 2 de Star Trek: Picard. Son fils Keegan de Lancie jouera le rôle de Q2 (le fils de Q dans cet épisode).
Star Trek: Picard
Regarde les étoiles (The Star Gazer)

Voir aussi

Liens externes 
  Biographie de Q sur le site officiel de Star Trek
 

Personnage de Star Trek
Personnage de Star Trek : La Nouvelle Génération
Espèce extraterrestre de Star Trek
Personnage de fiction qui peut se téléporter

de:Figuren im Star-Trek-Universum#Q